Réseau de transport d'électricité peut désigner :
 tout réseau de transport d'électricité ;
 l'entreprise française Réseau de transport d'électricité (sigle RTE), filiale d'Électricité de France (EDF), créée en 2000.